Weissenböck ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Weissenböck (* 1947), österreichischer Basketballspieler und -trainer, Musiker
Johann Weissenböck (1929–1980), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Martin Weissenböck (* 1970), österreichischer Basketballspieler und -trainer
 Stefan Weissenböck (* 1973), österreichischer Basketballspieler
 Thomas Weissenböck (* 1972), österreichischer Fußballtrainer